Вале́рий Влади́мирович Андро́сов (род. 12 февраля 1939, Буй, Костромская область) — советский, российский , ; член Союза дизайнеров (1996), Международной Федерации художников ЮНЕСКО (1991), Союза художников России (2007), директор Мытищинской картинной галереи (2007—2012).

Биография 
Родился в городе Буй Костромской области. В 1961 году окончил Пензенское художественное училище имени К. А. Савицкого, в 1969 — отделение интерьера Московского высшего художественно-промышленного училища.

Более 30 лет работал главным художником комбината «Мосстройпластмасс» (Мытищи), возглавлял группу технической эстетики, которая занималась промышленным дизайном. В 2007—2012 годы — директор Мытищинской картинной галереи; руководил формированием коллекции и оформлением залов галереи.

Одновременно в 2005—2010 годы преподавал дизайн интерьера и макетирование в Детской архитектурно-художественной школе «Архимед».

Был одним из инициаторов создания Ассоциации художников г. Мытищи и Мытищинского района Московской области и возглавлял её с 1998 по 2009 год, ныне входит в состав её художественного Совета.

Творчество 
Является автором статей о художниках и их творчестве, опубликованных в газетах «Родники» и «Искусство народов мира» под рубрикой «Этюды о художниках».

Дизайн интерьеров 
Является автором внедрённых в производство рисунков на отделочные материалы, выпускаемые комбинатом «Мосстройпластмасс», а также художественного оформления интерьеров различного назначения:
 на производстве «Стройпластмасс»
 Дворца культуры Стройпластмасса (1975—1977, ныне районный Дворец молодёжи)
 подшефных детских учреждений (1980-е годы)
 залов Мытищинской картинной галереи (2003—2007).

Памятники 
В 1993 году создал памятник погибшим в Великой Отечественной войне (скульптурную часть проекта выполнил художник О. С. Кирюхин). Это один из значительных памятников в городе Мытищи по своим архитектурным и пластическим решениям.

В 2001 году проекты памятника «Погибшим в региональных войнах» заняли 2-е и 3-е места.

В 2004—2008 годы работал над памятником «Подвигу лётчиков Мытищинского аэроклуба», его проект занял 1-е место на конкурсе в 2006 году; памятник был открыт в сентябре 2008 года.

Живопись, графика 
Пишет пейзажи, натюрморты, портреты. Последние работы можно отнести к фантазийным.

Создал большую коллекцию экслибрисов, графически чётких и точных, отражающих суть занятий и личности владельцев книг.

Выставки 
Участник городских выставок.
персональные выставки
 2003, Картинная галерея г.о. Красноармейск (Московская область)
 2010, Мытищинская картинная галерея
 2011, Мытищинская картинная галерея (более 250 работ: рисунки, дизайнерские работы, роспись по ткани, керамика, объёмно-пространственные композиции, фотографии, пейзажи, натюрморты, портреты)

Работы В. В. Андросова представлены в галерее города Красноармейск (Московская область).

Награды 
 медаль «Ветеран труда»
 медаль «В память 850-летия Москвы»
 Почётные грамоты Главы Мытищинского муниципального района, Совета депутатов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

Мастера натюрморта России
Мастера натюрморта СССР
Художники-пейзажисты России
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты России
Художники-портретисты СССР
Графики России
Графики СССР
Графики XX века
Графики XXI века
Члены Союза художников России
Персоналии:Мытищи
Директора музеев России